Turnbull Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Turnbull Township (North Carolina)
 Turnbull Township (Oklahoma)